Rek (mechanica) - uitrekking van een materiaal
 een stelling om iets aan te hangen of in of op te plaatsen:
 Druiprek - droogrek voor de afwas
 Fietsenrek - stellage om fietsen te stallen
 Lepelrek - ophangrek voor lepels
 Wasrek - stellage voor het drogen van wasgoed
 Imperiaal - bagagerek op een voertuig
 Klimrek - stellage om in te klimmen
 Rekstok - toestel gebruikt bij gymnastiek en turnen
 Rek (Zwevezele) - een buurtschap van de Vlaamse plaats Zwevezele
 REK - de IATA-code voor luchthavens in of rond het stedelijke gebied Reykjavik

Zie ook 
 Rack (doorverwijspagina)